Томми-Андреас Варг (; 19 декабря 1986, Эрншёльдсвик, Швеция) — шведский хоккеист, защитник клуба «Бьёрклёвен».

Биография 
В Швеции играл за МОДО, в России за «Молот-Прикамье». В 2010 году перешёл в «Югру».

Чемпион Шведской элитной серии 2007 года.

Статистика выступлений

Статистика выступлений за сборную Швеции

Ссылки 
 
 Профиль игрока на официальном сайте ХК «Югра»
 Профиль игрока на global-sport.ru
 Профиль игрока на r-hockey.ru
 

Хоккеисты Швеции
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК МОДО
Игроки ХК «Молот-Прикамье»
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Рубин»‏
Игроки ХК ХИФК